Ervedosa - freguesia no concelho de Pinhel, Portugal
 Ervedosa - freguesia no concelho de Vinhais, Portugal
 Ervedosa do Douro - freguesia no cocnelho de São João da Pesqueira, Portugal

Desambiguação